Hennickendorf – frazione del comune tedesco di Nuthe-Urstromtal
 Hennickendorf – frazione del comune tedesco di Rüdersdorf bei Berlin